

Patronyme 

 Giuseppe Francesco Borri(1627-1695), chimiste et naturaliste italien ;
 Cristoforo Borri (?-1632), jésuite milanais, un des premiers missionnaires à pénétrer en Cochinchine.